Als Ingenieur-Kapitän, auch Ingenieurkapitän, wurden seit dem 17. Jahrhundert Baumeister, Ingenieure oder Kartografen als Offiziere bezeichnet, die kartographische und/oder bautechnische Aufgaben für das Militär durchführten. Sie standen vergleichbar im Rang eines Hauptmanns oder Capitains bzw. Captains.

Aufgaben 
 Die Kartenherstellung bzw. Kartografie für vorwiegend militärische Zwecke: Sie diente u. a. dazu, unbekannte oder eroberte Gebiete zu vermessen und zu dokumentieren. 
 Die Planung von Befestigungen oder Festungen oder sonstige Wehranlagen sowie Feldbefestigungen.
 Planung von anderen bautechnischen Anlagen wie Kanäle, Brücken, Gebäude etc. nicht nur für militärische Nutzungen.
 Stadtplanungen

Weitere Entwicklungen 
Ab dem 18. Jahrhundert entstanden in einigen Staaten wie Preußen, Frankreich, Vereinigtes Königreich (1717: Corps of Engineers, 1855 Royal Engineers) Niederlande, Sachsen, Russland die Ingenieurkorps, auch Geniekorps genannt. Gemeinsam mit den Sappeuren (Belagerungspionieren), Mineuren für den Stollenbau und den Pontonieren entwickelte sich im 19. Jahrhundert daraus die Pioniertruppen als eigenständige Truppengattung.

In der Laufbahn der Ingenieuroffiziere gab es später auch den Ingenieurfähnrich, den Ingenieurleutnant, den Ingenieur-Oberleutnant oder auch den Ingenieur-Major, Ingenieur-Oberstleutnant bzw. Ingenieur-Oberst. In einigen Armeen wie in Russland oder Sachsen war die Bezeichnungen Inspektor, bis hin zum Generalinspektor und auch Ingenieurgeneral bekannt oder auch ingénieur militaire, architecte militaire und officier de genie.

Frühere Ingenieur-Kapitäne 
Die sehr unterschiedlichen Aufgaben und Laufbahnen der Ingenieur-Kapitäne in Deutschland und in anderen Ländern können beispielhaft aus einigen Biografien ersehen werden:
 Clemens von Althaus (1791–1836), 1820 als deutscher Ingenieurkapitän in Chile, später erstellte er als Kartograf das erste umfassende und geschlossene Kartenwerk von Peru
 Lazare Carnot (1753–1823), 1783 französischer capitaine au corps royal du géni, später u. a. Kriegsminister unter  Napoléon Bonaparte
 Johann Rudolph Fäsch, Offizier in der kaiserlichen Armee, um 1712 Ingenieur-Kapitän und Architekt im kursächsischen Dienst, 1742 Obrist
 Johann Georg Maximilian von Fürstenhoff (1686–1753), aus Dresden,   1714 Ingenieur-Kapitän, später Ingenieur-Major, Generalleutnant und Chef des Ingenieurkorps, dann Architekt
 Pierre de Gayette (1688–1747), in Preußen, später Hofbaumeister
 Paul von Gontzenbach, in Preußen zur Zeit Friedrich II.
 Haak, Ingenieurkapitän: Von 1824 bis 1830 Umbau des Kastells Cyriaksburg zu einer Zitadelle im neupreußischen Stil 
 Wilhelm Heinrich Albrecht Engelhard (1754–1818), in Hessen-Kassel
 Armand Samuel de Marescot (1758–1832), 17910 französischer capitaine du génie, 1814 erster Inspekteur und général français du génie
 Otto Johann Müller, in Hamburg um 1740
 Carl Ludwig Murtfeldt (1745–1820), Militärdienst im Fürstentum Schaumburg-Lippe, Architekt und Kartograf in Bremen
 Christian Neubauer (um 1645–1712), später Bremer Festungsinspekteur
 Carsten Niebuhr (1733–1815), deutscher Mathematiker und Kartograf, 1768 dänischer Ingenieurkapitän
 Karl Oppermann (Ingenieur, 1766) ein hessischer Baumeister in russischen Diensten, baute die Brester Festung
 Isaak Jacob Petri (1705–1776) aus Magdeburg, 1742 Ingenieur-Kapitän, 1746/48 Entwurf und Bau Invalidenhaus Berlin, später preußischer Oberst 
 Anton Heinrich du Plat (1738–1791), um ab 1775 kurhannoverscher  Ingenieur-Kapitän und Kartograf sowie später Generalleutnant
 Jacob Reutz aus Schwerin, er entwickelte um 1710 das Straßenraster von Boizenburg und baute ab 1710 die Schelfkirche in Schwerin
 Rudolph Ernst Schilling (1728–1774), in Bremen 1767 Ingen. Lieutnant, Architekt und Maler, später Ingenieurkapitän
 Victor Taunay (1852–1926), französischer capitaine du génie
 Johann Georg Vetter (1681–1745), im Fürstentum Ansbach 1710  Landfeldmesser, später Ingenieurleutnant und 1738 Ingenieurkapitän; Kartenwerk vom Fürstentum
 Giselher von Warneck († 1754) im Kurfürstentum Hannover, später Ingenieur und Architekt in Bremen
 Georg Theodor Wendelstadt um 1830/50, Erbauer einer Hängebrücke in Hameln
 Jean-Alexandre Werry (1773–1847), belgischer capitaine du génie des troupes und Architekt

Bezeichnungen in anderen Ländern 
 Belgien: Kapitein der genie, capitaine du génie
 Frankreich: capitaine du génie
 Niederland: Kapitein der genie
 Englischer Sprachraum: captain of engineering bei der Combat engineer (engl. auch pioneer) oder Corps of Engineers US Army von 1775
 Schweden: Capitain des Mineurs
 Spanien: Ingenieros Militares

Offiziersdienstgrad
Dienststellung (Militär)
Truppengattung (historisch)
Ingenieurberuf